Samir Galoul, né le  à Bouzareah, est un footballeur algérien qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe d'Algérie en 2007 avec le Mouloudia d'Alger

Statistiques

Lien externe 
 Fiche de Samir Galoul sur dzfoot.com

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en février 1976
Naissance à Bouzareah
Footballeur algérien
Joueur de l'USM Blida
Joueur du MC Alger